Есфуерзо Кампесино Махистеријал има више значења:

 Есфуерзо Кампесино Махистеријал (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Есфуерзо Кампесино Махистеријал, Сокама (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику